

Letteratura
Il segno rosso del coraggio (The Red Badge of Courage) – romanzo del 1895 di Stephen Crane

Cinema
La prova del fuoco (The Red Badge of Courage) – film statunitense del 1951 diretto da John Huston

Televisione
Il distintivo rosso del coraggio (The Red Badge of Courage) – film per la televisione statunitense del 1974 diretto da Lee Philips